Kocsis:
 Elemer Kocsis
 Rudolf Kocsis
 Cornelia Kocsis Josan

Cociș 
 Răzvan Cociș

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale